Arazi:
 Hiszam Arazi
 Jardena Arazi

en:Arazi (surname)